Lik je lahko:
geometrijski lik, del ravnine v geometriji
literarni lik, junak literarnega dela